Інтелектуалізація менеджменту (інтелектуалізація, ) — це онтогенетичний процес насичення елементів менеджменту інтелектуально-знаннєвими активами, стимулювання інтелектуальної активності й незалежного мислення персоналу та застосування передових інформаційно-комунікаційних технологій з метою набуття нових властивостей системою, виражених у її структурі, нормах управління та категоріях менеджменту.

Менеджмент